Tunica kan betrekking hebben op:
Tunica (taal), de taal van de Tunica-indianen van Noord-Amerika
Tunica (Rome), voor het Romeinse kledingstuk;
Tunica County, een county in de staat Mississippi in de Verenigde Staten;
Tunica (Mississippi), een plaats in de staat Mississippi in de Verenigde Staten;
Tuniek, een kerkelijke gewaad;
Tunica (anatomie), term voor een omhullend vlies, rok of omhulsel;
Tunicata of manteldieren, diersoort;
Mantelanjelier.

Zie ook 
Tuniek (doorverwijspagina)

Latijn